Die Scottish Football League Division Two wurde 1903/04 zum elften Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es zudem die elfte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two.

In der Saison 1903/04 traten 12 Vereine in insgesamt 22 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert. Die Meisterschaft gewann Hamilton Academical. Einen Aufsteiger gab es in dieser Spielzeit nicht. Der FC Ayr Parkhouse, der seine Mannschaft am Saisonende zurückzog wurde durch den FC Aberdeen ersetzt.

Statistiken

Abschlusstabelle

Weblink 
 Scottish Division Two 1903/04 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1903/04
1903 04